Medal Stanisława Staszica − medal przyznawany najlepszym absolwentom Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 Medal Stanisława Staszica − medal przyznawany przez władze Piły najbardziej zasłużonym mieszkańcom miasta bądź instytucjom